Vom steht für:
 Pseudonym-Vorname des Musikers Vom Ritchie (* 1964), eigentlich Stephen George Ritchie, Schlagzeuger von Die Toten Hosen

VOM steht für:
 Verein für Ostkirchliche Musik

Abkürzung